En , Majdany peut faire référence à :

de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Majdany, un village.

de la voïvodie de Łódź
 Majdany, un village dans le powiat de Kutno,
 Majdany, un village dans le powiat de Piotrków.

de la voïvodie de Lublin
 Majdany, un village.

de la voïvodie de Mazovie
 Majdany, un village.

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Majdany, un village dans le powiat de Koło,
 Majdany, un village dans le powiat de Konin.

de la voïvodie de Poméranie
 Majdany, un village.